Valsa — рід грибів родини Valsaceae. Назва вперше опублікована 1849 року. Є телеоморфною стадією роду Cytospora.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 12.11.2019 налічує 67 видів роду Valsa:

Примітки

Джерела 

 Fries, E.M. 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae. 2:259-572 — P.410

Роди грибів
Діапортові